Línea 58 puede referirse a:
 La línea 58 del EMT de Madrid (España).
 La línea 58 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).
 La línea 58 de ferrocarriles de media distancia del Renfe (España).